82. Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów odbyły się w dniach w 18–23 kwietnia 2003 roku w greckim mieście Lutraki. Mężczyźni startowali w ośmiu kategoriach wagowych, a kobiety w siedmiu kategoriach. Były to równocześnie 16. Mistrzostwa Europy Kobiet w podnoszeniu ciężarów.

Medaliści

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 Wyniki na stronie Weightlifting Database 

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
2003 w sporcie